ciò che è pertinente alla Siria
 Siriano – gruppo etnico del Brasile
 Siriano (filosofo) – filosofo greco neoplatonico
 Lingua siriana (codice ISO 639-3 sri)